Brännötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brännötjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Brännötjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn